MXE est un code qui signifie :
 .

MXE est un sigle qui signifie :
 Méthoxétamine, une drogue de synthèse.